Longnes (Sarthe)
Longnes (Yvelines)